Chevrolet S3X (modelo C100) é um conceito de automóvel utilitário esportivo, desenvolvido pelo departamento de design da GM Daewoo em Incheon a partir da plataforma Theta da General Motors. Sua primeira aparição pública foi no Salão de Paris de 2004. Este conceito inspirou a fabricação em série dos modelos Chevrolet Captiva, Opel Antara e Saturn Vue.

Ver também
GM Daewoo

S3X
Veículos conceituais